Piper:

 Piper — научное название рода растений Перец семейства ;
 ;
 Piper Aircraft — авиационная компания;
 Piper PA-46 — самолёт.

См. также 
 Пайпер
 Пипер
 Перец (значения)